TCG Gelibolu - назва, що використовується для трьох кораблів ВМС Туреччини:

 TCG Gelibolu (D-346) або TCG Gelibolu (D 346), колишній USS Buchanan (DD-484) 
 TCG Gelibolu (F-493) або TCG Gelibolu (F 493), колишній USS Reid (FFG-30) 
 TCG Gelibolu (D-360) або TCG Gelibolu (D 360), колишній корабель ФРН Karlsruhe (F 223) 

Збройні сили Туреччини